Гудечек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гудечек, Антонин (1872—1941) — чешский художник-пейзажист.
 Гудечек, Томаш (род. 1979) — чешский политик и географ, приматор Праги в 2013—2014 годах.